Кушниренко — русская и украинская фамилия. Происходит от профессии «кушнир» — скорняк.

Известные носители:
 Кушниренко, Анастасия Игоревна (род. 1989) — российская легкоатлетка.
 Кушниренко, Анатолий Георгиевич (род. 1944) — советский и российский математик.
 Кушниренко, Андрей Николаевич (1933—2013) — советский и украинский композитор, народный артист Украины.
 Кушниренко, Виктор Филиппович (род. 1949) — советский и молдавский литературовед-пушкинист.
 Кушниренко, Владимир Владимирович (род. 1971) — командир 54-я гвардейская ордена Кутузова ракетной дивизии.
 Кушниренко, Георгий Анатольевич (1919—2000) — советский и российский киносценарист.
 Кушниренко, Линна (род. 1978) — канадская модель и хиропрактик.
  (1893—1937) — украинский националист, старшина Армии УНР; репрессирован по делу Трудовой крестьянской партии.